The Australasian Chmapionships 1925 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1925 roku w dniach 24–31 stycznia, na kortach White City Tennis Club w Sydney.

Była to 18–ta edycja rozgrywek u mężczyzn, a 4–ta u kobiet.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1925 w tenisie ziemnym